Сасов:

 Сасов — село в Золочевском районе Львовской области Украины.
 Сасов — хасидская династия, которую основал Рабби Моше Лейб Эрблих из Сасова (1745—1807).